Het seizoen 1976/77 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 4 september 1976 en eindigde op 8 mei 1977. De competitie werd gewonnen door K. Boom FC.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 RAA La Louvièroise 
 K. Berchem Sport 
 KRC Mechelen

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen in Derde Klasse A)
 AS Eupen (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Boom FC (kampioen)
 RAA La Louvièroise (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Turnhout 
 AS Eupen

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2